Wyniki Grand Prix Kanady, dziewiątej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.

Lista startowa

Sesje Treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|1-22, 25-49, 53-70
|align="center"|65
|-
|align="center"|3
| Kimi Räikkönen
|23-24, 50-52
|align="center"|5
|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
http://www.formula1.com
http://www.formula1.pl

2006
2006 w Formule 1
2006 w Kanadzie